

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події

З'явилися

Видання

Зникли

Особи

Народилися 
 21 лютого — польсько-американський готельєр та філантроп Северин Ашкеназі
 20 липня — український поет, публіцист, перекладач Борис Демків;  2001, там само

Померли

Призначено, звільнено

Див. також 
 1936 у Тернопільському воєводстві

Примітки

Джерела 
 1936 //

Посилання